«I Got That» — перший сингл Amil & Бейонсе з альбому «All Money Is Legal».

Список композицій 
 «I Got That (radio edit)» (Whitehead, A./Barnes, Samuel/Lewis, LeShan/Smith, Tamy/Carter, Shawn/Olivier, Jean Claude «Poke»/Davis, Makeda) — 3:21
 «I Got That (instrumental)» — 3:19

Пісні Бейонсе
Сингли 2000